Haselbachtal ist ein Ortsname:

 Haselbachtal, Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen

Haselbachtal ist ein Name für Täler:

 Haselbachtal, generische Bezeichnung für Täler von Gewässern mit Namen Haselbach
 Haselbachtal (Bad Orb), das Tal der Hasel bei Bad Orb im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Haselbachtal, Tal des Schweizerbachs, auch Haselbach genannt, der bei Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg, von rechts in die Rems mündet